Název Drozdov má více obcí:
 Drozdov (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Drozdov (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk
 Drozdov (Krásno nad Kysucou) – část města Krásno nad Kysucou